

Persone

Esponenti della stessa famiglia
Alexander Winchell (1824-1891) – geologo e paleontologo statunitense
Newton Horace Winchell (1839-1914) – geologo statunitense
Alexander Newton Winchell (1874-1958) – mineralogista statunitense

Altri
April Winchell (1960) – attrice e doppiatrice statunitense
Barry Winchell (1977-1999) – militare statunitense
Paul Winchell (1922-2005) – doppiatore statunitense

Altro 
 Winchell  – film per la tv del 1998 diretto da Paul Mazursky.